Суперкубок Китаю з футболу 2015  — 13-й розіграш турніру. Матч відбувся 14 лютого 2015 року між чемпіоном Китаю клубом Гуанджоу Евергранд Таобао та володарем кубка Китаю клубом Шаньдун Лунен Тайшань.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway
 Матч на transfermarkt

2015
Китай
Лютий 2015
2015 у китайському спорті